Штифт может означать:
 Штифт — крепёжное изделие.
 Штифт (стоматология) — стержень, укрепляющий зуб и служащий основой для его реставрации.
  (род. 1961) — австрийский дипломат, посол Австрии в Китае и Монголии.

См. также 

 Штифтик — эпизодический персонаж книги «Незнайка на Луне», деревенский житель. Получил имя в честь крепёжного изделия.